La stagione 1936-1937 è stata la quarantunesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu Jack Bowers del Leicester City con 33 reti.

Classifica finale

Verdetti
  Leicester City e Blackpool e  promosse in First Division 1937-1938.
  Bradford City e  Doncaster Rovers retrocesse in Third Division North/South 1937-1938.

Voci correlate
First Division 1936-1937
Third Division North/South 1936-1937
FA Cup 1936-1937
FA Charity Shield 1937

Collegamenti esterni 
https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1936
Calcio nel 1937